Zdeno Cíger (né le  à Martin en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel slovaque de hockey sur glace devenu entraîneur.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1988-1989 || HC Dukla Trenčín || Extraliga ||43 ||18 ||13 ||31 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1989-1990 || HC Dukla Trenčín || Extraliga ||53 ||17 ||24 ||41 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|1990-1991 || Devils de l'Utica || LAH ||8 ||5 ||4 ||9 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1990-1991 || Devils du New Jersey || LNH ||45 ||8 ||17 ||25 ||8 ||6 ||0 ||2 ||2 ||4
|- 
|1991-1992 || Devils du New Jersey || LNH ||20 ||6 ||5 ||11 ||10 ||7 ||2 ||4 ||6 ||0
|-
|rowspan="2"|1992-1993 || Devils du New Jersey || LNH ||27 ||4 ||8 ||12 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Oilers d'Edmonton || LNH ||37 ||9 ||15 ||24 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1993-1994 || Oilers d'Edmonton || LNH ||84 ||22 ||35 ||57 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1994-1995 || Oilers d'Edmonton || LNH ||5 ||2 ||2 ||4 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1995-96 || HC Topoľčany || 1.liga ||48 ||18 ||8 ||26 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995-1996 || Oilers d'Edmonton || LNH ||78 ||31 ||39 ||70 ||41 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1996-1997 || HC Topoľčany || 1.liga ||48 ||19 ||15 ||34 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 || HC Topoľčany || 1.liga ||29 ||16 ||9 ||25 ||28 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1998-1999 || HC Topoľčany || 1.liga ||36 ||12 ||15 ||27 ||46 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1999-2000 || HC Topoľčany || 1.liga ||44 ||30 ||21 ||51 ||12 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2000-2001 || HC Slovan Bratislava || Extraliga ||53 ||17 ||32 ||49 ||22 ||8 ||6 ||3 ||9 ||16
|-
|rowspan="2"|2001-2002 || Rangers de New York || LNH ||29 ||6 ||7 ||13 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Lightning de Tampa Bay || LNH ||27 ||6 ||6 ||12 ||10 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2002-2003 || HC Slovan Bratislava || Extraliga ||28 ||10 ||24 ||34 ||28 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2003-2004 || HC Slovan Bratislava || Extraliga ||51 ||22 ||38 ||60 ||38 ||6 ||0 ||4 ||4 ||31 
|-
|2004-2005 || HC Slovan Bratislava || Extraliga ||7 ||4 ||4 ||8 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2005-2006 || HC Slovan Bratislava || Extraliga ||11 ||4 ||7 ||11 ||12 ||- ||- ||- ||- ||- 

|352 ||94 ||134 ||228 ||101 ||13 ||2 ||6 ||8 ||4

Transactions
 Le  : échangé au Devils du New Jersey par les Oilers d'Edmonton avec Kevin Todd en retour de Bernie Nicholls.
 Le  : réclamé par les Predators de Nashville des Oilers d'Edmonton.
 Le  : réclamé par les Predators de Nashville du Wild du Minnesota.
 Le  : échangé au Rangers de New York par le Lightning de Tampa Bay en retour de Matthew Barnaby.

Notes et références 

Naissance en octobre 1969
Joueur international slovaque de hockey sur glace
Joueur international tchécoslovaque de hockey sur glace
Entraîneur slovaque de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Choix de repêchage des Devils du New Jersey
Joueur des Devils d'Utica
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur du HC Slovan Bratislava
Joueur des Rangers de New York
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Martin (Slovaquie)
Naissance en Tchécoslovaquie